John Hargreaves ist der Name folgender Personen:

* John Hargreaves (Fußballspieler) (1860–1903), englischer Fußballspieler 
 John Hargreaves (Sänger) (1910–1991), englischer Opernsänger (Bariton) 
 John Hargreaves (Historiker) (1924–2015), britischer Historiker
 John Hargreaves (Schauspieler) (1945–1996), australischer Schauspieler
 John Hargreaves (Snookerspieler) (* 1945), englischer Snookerspieler

Siehe auch:
 John Hargrave (White Fox; 1894–1982), britischer Zeichner, Autor und Politiker